Augusto Jesús Porozo Caicedo, mais conhecido como Augusto Porozo (Guayaquil, 13 de Abril de 1974), é um futebolista equatoriano que atua como zagueiro. Atualmente, joga pelo Macará.

Carreira 
Porozo representou a Seleção Equatoriana de Futebol na Copa do Mundo de 2002.

Títulos
 Emelec
 Campeonato Equatoriano: 1993, 1994, 2001, 2002

Naturais de Guaiaquil
Futebolistas do Equador
Futebolistas do Club Sport Emelec
Futebolistas do Barcelona Sporting Club
Futebolistas da Sociedad Deportiva Aucas
Futebolistas do Club Alianza Lima
Futebolistas do Club Deportivo El Nacional
Futebolistas do Club Deportivo Macará
Jogadores da Seleção Equatoriana de Futebol
Jogadores da Copa América de 2001
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002